Malvern Hills ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Malvern Hills, Hügellandschaft in Worcestershire, England
 Malvern Hills District, Distrikt in Worcestershire, England

Siehe auch:

 Schlacht am Malvern Hill, Schlacht im Sezessionskrieg (1862)